Logan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Logan County (Arkansas)
Logan County (Colorado)
Logan County (Illinois)
Logan County (Kansas)
Logan County (Kentucky)
Logan County (Nebraska)
Logan County (North Dakota)
Logan County (Ohio)
Logan County (Oklahoma)
Logan County (West Virginia)